Mühlhausen (z němčiny lze přeložit jako „mlýnské domy“) může být:

 Mühlhausen – město v Durynsku
 Mühlhausen (Bádensko-Württembersko) – město v Bádensku-Württembersku
 Mühlhausen (Horní Falc) – obec v Bavorsku
 Mühlhausen (loď) – loď německého námořnictva

Také se jedná o bývalý německý název sídel:
 Milevsko, v Čechách
 Nelahozeves, v Čechách
 Młynary, ve Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
 Mylhúzy, ve Francii

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno